Чемпионат России по баскетболу 1995/1996 является 5-м сезоном чемпионата России по баскетболу РФБ и первым под новым названием Суперлига. Победителем чемпионата стал ЦСКА.

Участники высшей лиги

Суперлига

Дивизионы Высшей лиги

Регулярный чемпионат

Суперлига 
Двух круговой турнир по одной игре дома и на выезде. Сроки проведения 3 сентября 1995 года по 27 марта 1996 года.

Турнир шести (Суперлига) 
Двух круговой турнир. Команды занявшие в турнире Суперлиги с 6 по 8 места и команды занявшие в дивизионах высшей лиги с 1 по 3 место.
 Первый круг проводился в Иркутске. Сроки проведения 19 марта по 24 марта 1996 года.
 Второй круг проводился в Санкт-Петербурге. Сроки проведения 2 апреля по 6 апреля 1996 года.

Плей-офф Суперлиги

Плей-офф

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Суперлига

Высшая лига (дивизионы) 

Первые 8 клубов по итогам чемпионата России-1995/96 попали на следующий сезон в еврокубки: ЦСКА и «Динамо» М — в Евролигу, «Автодорожник» и «Аквариус» — в Кубок Европы, ЦСК ВВС, «Шахтёр», «Спартак» СПб и «Самара» — в Кубок Корача. «Строитель» выбыл в первую лигу.

Ссылки 
 Пятый чемпионат России Высшая лига 95/96 Итоговое положение команд
 Результаты финальных игр
 Результаты матчей за 3-е место
 2-й ЧЕМПИОНАТ СУПЕРЛИГИ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

Чемпионат России по баскетболу
1996 год в баскетболе
1995 год в баскетболе
Чемпионаты России в 1996 году
Чемпионаты России в 1995 году